Nottingham, ciutat de la regió d'East Midlands a Anglaterra.
 Nottingham Forest Football Club, club de futbol d'Anglaterra, de la ciutat de Nottingham.
 Nottingham (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.